A The Sign jelentései:

 The Sign, magyar együttes
 The Sign, az Ace of Base albuma
 The Sign, az Ace of Base dala
 The Sign, Crystal Lake albuma